É la prima edizione del torneo.

In finale Aleksandra Krunić / Nina Stojanović hanno sconfitto Greet Minnen / Alison Van Uytvanck con il punteggio di 6-0, 6-2.

Teste di serie 

  Shūko Aoyama /  Ena Shibahara (primo turno)
  Tímea Babos /  Vera Zvonarëva (semifinale)

  Xu Yifan /  Zhang Shuai (semifinale) 
  Aleksandra Krunić /  Nina Stojanović (campionesse)

Wildcard 

  Ivana Jorović /  Lola Radivojević (primo turno)

  Elena Milovanović /  Dejana Radanović (ritirate)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Serbia Open 2021